Mailen Auroux e María Irigoyen erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Save Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Laura Thorpe e Stephanie Vogt che hanno battuto in finale Petra Krejsová e Tereza Smitková 7–6(7–5), 7–5.

Teste di serie 

  Laura Thorpe /  Stephanie Vogt (Campionesse)
  Nicole Clerico /  Nikola Fraňková (quarti di finale)

  Diāna Marcinkēviča /  Anne Schäfer (quarti di finale)
  Réka-Luca Jani /  Melanie Klaffner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Save Cup 2013